Wampanoag (volk)
Wampanoag (taal)